Skid Row peut désigner :

Urbanisme 

 Skid Row, quartier de Los Angeles.

Musique 

 Skid Row, groupe de heavy metal américain.
 Skid Row, leur premier album.
 Skid Row, groupe de blues rock irlandais.